Cet article présente une liste des constructeurs de yachts privés.

Liste

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Yacht
 Liste de chantiers navals
 Liste des navires construits aux Chantiers de l'Atlantique
 Liste des plus grands yachts

Lien externe 
 Liste des fabricants de yachts sur Boatworld.com

Fabricants de yachts privés